Puerto López est un nom notamment porté par :

Puerto López, ville du département de Meta ;

Canton de Puerto López ;
 Ville de Puerto López, chef-lieu du canton précédent.